Alga kan syfta på:

 Alga, Almaty, ort i Kazakstan
 Alga, Burkina Faso, ort i Burkina Faso
 Alga, Kazakstan, stad i Kazakstan
 Alga (speltillverkare), svensk speltillverkare